

Geografia
Lasker – comune degli Stati Uniti in Carolina del Nord

Persone
 Albert Lasker – imprenditore e filantropo statunitense
 Anita Lasker-Wallfisch – violoncellista tedesca, fece parte dell'orchestra femminile di Auschwitz
 Emanuel Lasker – campione del mondo di scacchi e matematico tedesco
 Berthold Lasker – medico e scacchista tedesco, fratello di Emanuel Lasker
 Edward Lasker – scacchista ed ingegnere statunitense di origine tedesca
 Else Lasker-Schüler – poetessa tedesca